Smolenskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Smolenskoje (Region Altai), in der Region Altai, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons
 Smolenskoje (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Smolenskoje (Orjol), in der Oblast Orjol